Ко́кемяки ( ) — город и община в провинции Сатакунта в губернии Западная Финляндия. Население города составляет 6,990 человек (31 марта 2021) и он занимает площадь 531,27 км² из которых водная поверхность составляет 50,04 км². Плотность населения — 14,53 чел/км².

Река Кокемяэнйоки протяженностью 121 км течет из озера Лиековеси в регионе Пирканмаа, через Кокемяки и впадает в Ботнический залив в Пори. Гидроэлектростанция Кольси также расположена в Кокемяки. Река Кокемяэнйоки издавна была важным водным путем и хорошо известна своим лососем, сигом и миногой.

Города-побратимы 
  Лиер (с 1945 года)
  Пылтсамаа (c 1991 года)
  Фальчёпинг (c 1945 года)
  Хобро (c 1945 года)

Примечания

Ссылки 
 
  www.kokemaki.fi (сайт)

 
Появились в 1869 году в России